Esa Peltonen, finski hokejist, * 25. februar 1947, Oulu, Finska.

Peltonen je kariero začel v domačem klubu Kärpät Oulu, nadaljeval v klubu Upon Pallo, v finski ligi pa igral še za HJK Helsinki in HIFK Helsinki. Skupno je v finski ligi odigral 488 tekem, na katerih je dosegel 317 golov in 210 podaj. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po dve četrti in peti mesti, in enajstih svetovnih prvenstvih, na katerih je kot najboljšo uvrstitev dosegel četrto mesto, ki ga je dosegel kar na šestih prvenstvih zapored. 

Tudi njegov sin, Ville Peltonen, je bil hokejist in finski reprezentant.

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Upon Pallo
| Finska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Upon Pallo
| Finska liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 68
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Upon Pallo
| Finska liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 8
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 4
| 0
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 73/74
|
| 36
| 20
| 22
| 42
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 75/76
|
| 34
| 29
| 13
| 42
|
| 12
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 76
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 5
| 0
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 27
| 19
| 46
|
| 10
|
| 7
| 7
| 3
| 10
|
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 83/84
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 228
| bgcolor="#7FFF00" | 117
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | 200
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Finski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti Upon Pallo
Hokejisti HJK Helsinki
Hokejisti HIFK Helsinki
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih